Wondratsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Wondratsch (1921–2020), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Irene Wondratsch (* 1948), österreichische Schriftstellerin